Sierotka – potok, dopływ Giełczewki
 Sierotka – pseudonim księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego
 sierotka (typografia) – błąd składu tekstu
 sierotki – odłam taborytów

Zobacz też 
 sierota